Jan Łaski (latin: Johannes a Lasco) kan syfta på två medlemmar av den polska ätten:

 Jan Łaski (1456-1531), ärkebiskop
 Jan Łaski (1499-1560), reformator